«Дорогой мистер Смит» — российское название мюзикла «Длинноногий папочка» на музыку и либретто Пола Гордона и книгу Джона Кейрда. Сюжет основан на одноимённом романе 1912 года Джины Вебстер. Российская премьера состоялась 4 июня 2021 года в театре «Приют комедианта», Санкт-Петербург. Мировая премьера мюзикла под названием «Мой длинноногий деда» состоялась 11 мая 2020 года на платформе Instagram. Режиссёр Алексей Франдетти. Повествует о главной героини Джеруши «Джуди» Эбботт, когда она покидает приют и отправляется в колледж благотворителем, которого она никогда не видела.

Сюжет 
Действие мюзикла происходит в Новой Англии начала 20 века, и рассказывает историю сироты Джеруши Эббот из приюта Джона Грайера и её таинственного благодетеля, согласившегося отправить её в колледж и ею окрещённого «Длинноногим папой» за увиденую удлинённую его тень. По условиям своего благодетеля Джеруша посылает ему письмо раз в месяц на имя мистер Смит, описывая свой новый опыт жизни за пределами приюта. Мировая премьера мюзикла состоялась в театре Рубиков в 2009 году.

Акт I 

Первый понедельник каждого месяца в приюте под названием «Дом Джона Грайера» Джеруша Эбботт называет «совершенно ужасным днём» из-за ежемесячных визитов попечителей детского дома и того, как она переносит бремя приготовлений. После визита директрисса миссис Липпетт вызывает Джерушу в свой кабинет. По дороге она замечает длинную, тонкую и паучковатую тень Попечителя, отбрасываемую фарами его ожидающей машины («Самая старшая сирота в доме Джона Грайера»). Миссис Липпет вручает ей письмо от попечителя, которого она только что увидела, выходящим из дома. Впечатлённый её забавными сатирическими очерками о жизни в приюте, он разработал план её дальнейшего образования из девяти пунктов. Попечитель отправит её в местный колледж со всеми оплаченными расходами с намерением, чтобы она выучилась и стала писателем. Единственным условием является то, что Джеруша должна писать ему, сообщая о своих успехах и впечатлениях от колледжа, и что он останется анонимным, обращаться к нему только «мистер Смит». На её письма никогда не ответят, и на них не обратят ни малейшего внимания («Кто этот человек?»). Джеруша приезжает в колледж и начинает писать своё первое письмо. Она жалуется на псевдоним своего благодетеля: «Почему ты не мог выбрать имя с небольшой индивидуальностью?» Поразмыслив над тем, как назовёт таинственного благодетеля, она выбирает «Длинноногого папу» из-за его высокой фигуры, и она воображает его старым и седым («Мистер женонавистник»). В своём кабинете на Манхэттене молодой филантроп Джервис Пендлетон, благодетель Джеруши, удивлён и озадачен её первым письмом («Она думает, что я стар»).

Джеруша пишет об уроках на первых курсах («Первокурсница») и описывает беспокойство по поводу попыток сойтись с другими девочками в своём колледже из-за того, что она росла в приюте («Как другие девушки»). Она пишет о своём смущении из-за отсутствия образования и о своём волнении по поводу учёбы («Вещи, которых я не знал»). Во время рождественских каникул Джеруша остаётся в колледже, чтобы наверстать упущенное за чтение, и передаёт в одиночестве свою любовь Длинноногому Папе. Застенчивого и неуклюжего Джервиса смущают её, наполненные любовью, письма («Что она имеет в виду под любовью?»). Джеруша проваливает свои первые два экзамена и очень огорчена. Она заболевает и сердито пишет Длинноногому папе, обвиняя его в том, что он не заботится о ней и поддерживает её из милосердия. Тронутый этим, Джервис посылает ей букет цветов, и Джеруша раскаивается («Я зверь»).

Очарованный её письмами, Джервис устраивает встречу со своим молодым бенефициаром под предлогом встречи со своей племянницей Джулией, которая оказывается наименее любимой подругой Джеруши («Когда мы встретимся?»). После встречи с Джервисом Джеруша сразу же обращается к нему: «Он настоящий человек, в конце концов, не Пендлтон … он посмотрел на меня так, будто действительно знал меня, почти лучше, чем я сама». Несмотря на это, Джеруша становится все более и более любопытной к своему старому и седому Длинноногому Папе («Цвет твоих глаз»).

Наступает лето, и Джеруша умоляет Длинноногого Папу не отправлять её обратно в приют Джона Грайера, ей некуда идти. Джервис, приняв облик «секретаря» мистера Смита, отправляет её на ферму Кудрявая ива, где она исследует свой талант писателя. Джеруша заявляет, что знает, в чем секрет счастья, и что она должна жить настоящим («Секрет счастья»). Она находит связь между Джервисом Пендлтоном и Фермой Кудрявая ива, но не связывает эту информацию со своим Длинноногим Папой. Джеруша стремится увидеть своего Длинноногого Папу, в то время как Джервис все больше разуверивается должен ли он раскрыть себя как её благодетель или нет, понимая, что влюбляется в неё («Цвет твоих глаз (Реприза)»).

Акт II 

Вернувшись в колледж на второй год обучения, Джеруша продолжает учиться и писать, как и активно участвовать в жизни семьи подруги Салли МакБрайд («Учёба второкурсницы»). Джервис, прочитав о привязанности Джеруши к привлекательному брату Салли Джимми, понимает, что уже влюблён в нее. Он приглашает Джерушу, Джулию и Салли на длинные культурные выходные («Мой Манхэттен»). Наступает лето, и Джеруша просит разрешения провести отпуск в загородном доме МакБрайдов на Адирондаке. Джервис через псевдоним секретаря настаивает, чтобы вместо этого она провела лето на ферме Кудрявая ива. Чувствуя себя одинокой и пойманной в ловушку, Джеруша пишет гневное письмо в ответ на его властную натуру и трудность прощения мистера Смита («Я не могла знать кого-то меньше»).
Джервис изо всех сил пытается раскрыться Джеруши как её Длинноногий папа и впоследствии признаться в своих чувствах. Он думает, что Джеруша никогда не простит ему, если он откроет свою истинную личность («Человек, которым я никогда не буду»). Джервис навещает Джерушу на ферме Кудрявая ива, где он рос в детстве. Пара вместе наслаждается сельской местностью и становится все более и более привязанной друг к другу («Секрет счастья (Реприза)»). Джеруша получает приглашение от Салли присоединиться к её семье в лагере МакБрайдов, а другое — от Джервиса, чтобы встретиться с ним в Кудрявой иве. Несмотря на предупреждения мистера Смита, Джеруша переезжает в лагерь МакБрайдов из-за негативных замечаний от Джервиса, когда он узнал, что она отклонила приглашение в Париж от Джулии, чтобы работать учителем французского и алгебры, чтобы прокормить себя. Затем Джервис размышляет о своей контролирующей природе и в роли Джервиса, и в роли мистера Смита («Скромный пирог»). Спустя четыре года Джеруша заканчивает учёбу и приглашает мистера Смита на церемонию по случаю выпуска, чтобы встретиться с ним. Джервис действительно присутствует на церемонии как гость Джулии, но не открывается горько разочарованной Джеруше («Выпускной»). Вернувшись в своё исследование Манхэттена, Джервис размышляет о концепции благотворительности и её влиянии, как на благодетеля, так и на получателя, а также на то, как Джеруша стала постоянным персонажем в его жизни («Милосердие»).

В «Кудрявой иве» Джеруша пишет мистеру Смиту, что она больше никогда не вспомнит о нём после того, как он не явился на её церемонию выпуска («Я вырвал тебя из своего сердца»). Через несколько месяцев она пишет, что её первый роман был принят издателем, и прилагает чек на 1000 долларов в качестве первого взноса в счёт оплаты обучения в колледже. Она говорит ему, что будет продолжать выплачивать ему свой долг, и все будущие гонорары перейдут в приют Джона Грайера, сделав её попечителем и, следовательно, встретив его. Джервис поражён этим жестом и очень рад её успеху в качестве писателя («Мой Манхэттен (Реприза)»).

Джервис посещает Джерушу в Кудрявой иве, чтобы попросить её руки и сердца. Не имея возможности рассказать о своём происхождении, она отвергает его, думая, что он со своей семьёй могут быть равнодушны к ней, когда она расскажет ему. В своём последнем письме Джеруша заявляет о своей любви к Джервису и призывает к личной встрече с мистером Смитом. Джервис, пишущий как мистер Смит, соглашается встретиться с ней.

Джеруша прибывает на место встречи и удивляется, увидев Джервиса, которого она изначально и скептически считает секретарём мистера Смита. Джервис раскрывает ей, что он мистер Смит или Длинноногий папа. Обеспокоенная этим откровением и осознавая, что он прочитал её личные письма о нём, Джеруша обвиняет его в игре с её чувствами и в том, что он не писал в течение четырёх лет, на что Джервис соглашается. («Я зверь (реприза)»). Он признаётся в любви Джеруши, на что она отвечает взаимностью. Джеруша понимает грандиозную схему вещей, которая привела её туда, где она сейчас находится («Все это время»).

Постановка

Инстаграм-мюзикл 
В 2020 году режиссёр Алексей Франдетти создаёт первый в мире инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда» из 28 выпусков (11 мая — 17 июня), адаптируя книгу под современность, объясняя разные декорации в одной сцене у артистов. В отсутствии костюмов, декораций, профессиональных камер, театром с создаваемыми декорациями выступал дом каждого артиста, съёмки проходили на камеру телефона и дополнялись нарисованной графикой студии Artnovi. Работа над спектаклем началась до заключения договора с компанией-правообладателем Music Theatrе International (Europe), автором музыки Полом Гордоном и автором пьесы Джоном Кейрдом.

Исполнители Джуди и Джарвиса — Иван Ожогин и Юлия Дякина находились в 700 км друг от друга в Санкт-Петербурге и Москве при записи выпусков, выступая в роли блогеров, специалистов по монтажу, артистов дубляжа, операторами, SMM-щиками, выполняя присылаемые режиссёром видео-подсказки, как и что им нужно делать. В постановке инстаграм-мюзикла задействованы были звукорежиссёр Михаил Соколик, сводящий в музыкальную картинку партии музыкантов и арии артистов, и музыкальный руководитель Армен Погосян, пишущий аранжировки, дизайнеры, создатели графики для видео, связывающие общие сцены при монтаже, редакторы текстов. Переводчик Мария Кузнецова работала из Берлина. В эпизодах участвовали приглашённые артисты в роли учителей, родственников, водителей, гадалок, которых нет в оригинальной версии.

Instagram-мюзикл удостоен «Приза зрительских симпатий» первого онлайн-фестиваля «Цифровой театр» (10 августа) и премии «Звезда Театрала — 2020» как лучший «АртОтвет пандемии» (7 декабря).

Театр «Приют комедианта» 
Успех Инстаграм-версии мюзикла мотивировал режиссёра Алексея Франдетти на перенос проекта на сцену. Голосованием спектакль сменил название на «Дорогой мистер Смит». Премьера мюзикла состоялась 4 июня 2021 года в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта». Проекту вернули первоначальный вид — начало 20 века и два героя.

Над сценографией и костюмами героев работал художник-постановщик Вячеслав Окунев, создавший с художником по гриму Татьяной Величкиной индивидуальный яркий цвет каждому персонажу для раскрытия личности от одежды до волос: жёлтый — для Джуди, фиолетовый — для Джервиса. Художник по свету выступил Глеб Фильштинский. Второстепенные роли исполняют мультимедийные персонажи. Видеографика подготовлена командой студии Artnovi из 400 медиафайлов. Материал дополнен недостающими композициями из мюзикла в переводе Марии Кузнецовой. Постановка исполняется под живой оркестр из виолончели, гитары и пианино, музыкального руководителя Елены Булановой.

Персонажи 
 Джеруша Эбботт — «самая старшая сирота в приюте Джона Грайера». Выбрана она Джервисом Пендлтоном под псевдонимом «Джон Смит» для учёбы в местном женском колледже с указанием присылать ему письмо раз в месяц, на которое он никогда не ответит. Она даёт Пендлетону прозвище «Длинноногий папочка» из-за его высокой тени.
 Джервис Пендлетон — застенчивый и социально неуклюжий филантроп. Под видом мистера Джона Смита (которого Джеруша прозвала «Длинноногий папочка») он даёт ей образование в колледже из-за её многообещающих навыков письма.

Музыкальные номера

Акт I 
 «Самая старшая сирота в приюте Джона Грайера» — Джеруша
 «Кто этот человек?» — Джеруша
 «Мистер Женоненавистник» — Джеруша, Джервис
 «Она думает, что я старый» — Джервис
 «Как другие девочки» — Джеруша, Джервис
 «Первокурсница» — Джеруша, Джервис
 «Вещи, которых я не знал» — Джеруша, Джервис
 «Что она подразумевает под любовью?» — Джервис
 «Я зверь» — Джеруша
 «Когда мы встретимся?» — Джервис
 «Цвет твоих глаз» — Джеруша, Джервис
 «Секрет счастья» — Джеруша, Джервис
 «Цвет твоих глаз» (реприза) — Джеруша, Джервис

Акт II 
 «Учёба второкурсницы» — Джеруша, Джервис
 «Мой Манхэттен» — Джервис
 «Я не могла знать кого-то меньше» — Джеруша
 «Человек, которым я никогда не буду» — Джервис
 «Секрет счастья (реприза)» — Джервис, Джеруша
 «Скромный пирог»* — Джервис
 «Выпускной» — Джеруша, Джервис
 «Благотворительность»* — Джервис
 «Я вырвала тебя из своего сердца»* — Джеруша
 «Мой Манхэттен (реприза)»* — Джервис
 «Я зверь (реприза)» — Джервис
 «Все это время» — Джеруша, Джервис
 Композиции не вошедшие в Инстаграм-мюзикл *

Исполнители 
 Джеруша Эбботт — Юлия Дякина
 Джервис Пендлетон — Иван Ожогин / Павел Лёвкин
 Команда
 Музыкальный руководитель — Елена Буланова
 Режиссёр-постановщик — Алексей Франдетти
 Оркестровки — Пол Гордон и Брэд Хаак
 Русский текст — Мария Кузнецова
 Художник-постановщик — Вячеслав Окунев
 Художник по свету — Глеб Фильштинский
 Художник по гриму — Татьяна Величкина
 Видео художники — студия Artnovi

Инстаграм постановка «Мой Длинноногий деда» (2020) 
 Джеруша («Джуди») Эбботт — Сирота — Юлия Дякина
 Джервис Пендлетон / «Длинноногий деда» / «Мистер Смит» — Филантроп — Иван Ожогин
 Джимми МакБрайд — Брат Салли — Павел Лёвкин
 Салли МакБрайд — Подруга Джудди — Ольга Кузьмина
 Глория Пендлетон — Племянница Джервиса — Анна Цуканова-Котт
 Мисисс Липпит — Директор приюта — Лика Рулла
 Альберт — Дворецкий — Виктор Добронравов
 Мистер и миссис Сэмпл — Фермеры — Александр Нестеров и Нонна Гришаева
 Лизи — Воспитанница — Елизавета Бугулова
 Профессор Линдси — Декан — Лариса Долина
 Шехерезада — Гадалка — Анна Ковальчук
 Хью — Водитель — Александр Олешко
 Микки Ботан, Джонни Красавчик, Суинни Баблос — Джаз-бэнд — Александр Казьмин
 Экскурсовод в Манхэттене — Оскар Кучера
 Анимация, и визуальные эффекты: Студия Artnovi cultural space
 Художник компьютерной графики: Аркадий Матрёшкин, Артём Мухин
 Авторы
 Композитор и автор песен: Пол Гордон
 Автор пьесы: Джон Кейрд
 Автор русского перевода: Мария Кузнецова
 Режиссёр-постановщик: Алексей Франдетти
 Режиссёр Инстаграм-мюзикла: Алексей Франдетти
 Помощник режиссёра: Елена Панина
 Музыканты
 Звукорежиссёр, сведение, мастеринг, аудиоэффекты: Михаил Соколик
 Фортепиано, музыкальный руководитель: Армен Погосян
 Гитара: Андрей Хиво, Лев Успенский
 Скрипка: Илья Мовчан
 Виолончель: Антон Булкин

Критика 
Спектакль получил высокие оценки критиков и одну негативную рецензию, вызвавшую яростное осуждение у сторонников постановки и работников театра.

В 2022 году мюзикл «Дорогой мистер Смит» был номинирован на высшую театральную премию «Золотая маска» в пяти номинациях: «Оперетта / Мюзикл», «Работа режиссера», «Работа художника», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль», выдвинут на премию зрительский симпатий «Звезда театрала» в номинациях «Лучший музыкальный спектакль» и «Лучшая женская роль», Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинациях: «Лучший спектакль в жанре мюзикла», «Лучшая женская роль в мюзикле», «Лучшая мужская роль в мюзикле», «Лучшая работа художника в музыкальном театре». Премию «Музыкальное сердце театра» в семи номинациях: «Лучшая пьеса», «Лучшая сценография», «Лучший спектакль», «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучшее световое оформление», «Лучшая исполнительница главной роли» и «Лучший исполнитель главной роли»

Ссылки 
 Официальный сайт мюзикла «Мой длинноногий деда»
 Страница мюзикла «Дорогой мистер Смит» на сайте театра

Интервью 
 «Мой длинноногий деда». Первый в мире инстаграм-мюзикл — Телеканал «Санкт-Петербург», 12 мая 2020
 Театр онлайн: Алексей Франдетти снимает мюзикл на удалёнке — Телеканал «Первый Санкт-Петербург», 26 мая 2020
 Впервые на камерной сцене и вообще в России — Телеканал «ЛенТВ24», 4 июня 2021
 Сюжет о мюзикле «Дорогой мистер Смит» — Телеканал «Санкт-Петербург», 26 сентября 2021

Примечания 

Мюзиклы на русском языке
Мюзиклы 2021 года
Мюзиклы по мотивам книг